Набережная — бывшая деревня в Чебоксарском районе Чувашской АССР, вошедшая в состав города Чебоксары. Находилась на берегу реки Волга. После вхождения бывшая территория деревни существует как чебоксарская улица Волжская.

История 
Деревня была основана в XVI веке на землях ясачных чуваш, к 1625 году стала вотчиной чебоксарского Троицкого мужского монастыря.

По Переписной книге Чебоксарского уезда 1646 года в деревне числились:  Деревня Набережная. Двор монастырский, в нем живет наемный человек г. Чебоксар Ф.С. Щепарев, у него 2 сына. Дворы крестьянские: 1) 1 (хозяин) + 2 сына; 2) 1 + 1 зять с 1 сыном; 3 ) 1 + 2 сына; 4) 1 + 5 сыновей; 5) 1 + 1 сын; 6) 1 + 2 сына + 1 внук; 7) 1 + 1 сын + 1 внук + 1 приемыш; 8) 1 + 5 сыновей; 9) 1 + 2 сына. Дворы бобыльские: 1 ) 1 + 3 сына; 2) 1 бездетен. 

В 1764 году Екатерина II провела секуляризацию церковных земель и крестьяне Набережной были переведены из монастырских в разряд экономических (в «Ведомости о наместничестве Казанском» 1781—1782 гг. жители упоминаются как экономические).

После 1796 года деревня вошла в состав Чебоксарской волости Чебоксарского уезда.

В 1859 году жители Набережной числились казёнными крестьянами.

В 1939 году в соответствии с генеральным планом (разработан Горьковским крайпрогором) в городскую черту Чебоксар были включены земли 11 прилегающих деревень Чебоксарского района: Набережная, Якимово, Банново, Соляное, Кнутиха, Будайка, Усадки, Заводская, Рябиновка, Новоилларионово, Сосновка, дополнительно — Кошкино, Завражная.

26 июля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 5 пригородных населённых пунктов: Геронтьевская Слобода, Кнутиха, Набережная, Усадки, Чапаево (бывш. Будайка) были включены в состав Чебоксар.

Население

Занятия жителей 

Жители занимались рыболовством, земледелием (огородничеством), нанимались бурлаками (судорабочими) (после перевода в разряд экономических крестьян).

Троицкому монастырю ещё в 1582 году Иван IV пожаловал ловли по Волге от острова Маслова до острова Казин. Монастырь, как владелец рыбной ловли (до 1764 года; после рыбные ловли отошли к государственной казне), рыболовством не промышлял, ловли отдавал в аренду крестьянским общинам. Рыболовство стало промыслом крестьян Набережной (как и крестьян деревни Преображенского монастыря — Голодяихи). Рыба из Чебоксар поставлялась в том числе и в Москву, на царский двор. К началу XX века рыбные запасы Волги сильно истощились и рыболовство стало побочным промыслом.

Крестьянин Набережной А. Щербаков в 1762 году, в челобитной о записи в посад указал, что имеет капитал свыше 300 рублей, владеет в городе двором, занимается хлебной торговлей (в посад принимали только тех, кто занимался торговлей или промыслами и обладал капиталом). Экономический крестьянин д. Набережная Щербаков Данила Андреевич (ок. 1733—1796), ставший после 1782 года купцом 3-й гильдии с капиталом 1010 руб. (1794), торговал хлебом и мелочным товаром. Крестьянин д. Набережная Щербаков Игнатий Степанович (ок. 1754 — неизв.), записавшийся после 1782 года в купечество Чебоксар, избирался выборным по отдаче рекрутов.

Отдельные предприимчивые крестьяне, владея капиталом, заводили суда на Волге, нанимали бурлаков и составляли конкуренцию с городским купечеством. Так, в 1800 году экономический крестьянин дер. Набережной Фомин нанял на работу 9 бурлаков.

С начала XIX века на весенний сезон Чебоксарская городская дума сдавала в аренду участок городской земли на берегу Волги рядом с д. Набережная для витья мочальных канатов. В 1826 году мещанин Е. О. Зайцев построил на этом участке канатную прядильню, действовавшую около 10 лет.

Религия 
По сведениям справочника Казанской епархии 1904 года жители Набережной были прихожанами  чебоксарской Христорождественской церкви (каменная, построена в 1708 году, однопрестольная, в честь Рождества Христова; церковь была закрыта в 1929 году, не сохранилась).

См. также 
 Список улиц Чебоксар
 Чебоксары

Примечания

Литература 
 Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 апреля 2008 г. № 111 «Об утверждении реестра наименований улиц, площадей с допустимыми наименованиями в г. Чебоксары»

Микрорайоны Чебоксар
Населённые пункты, основанные в XVI веке
Населённые пункты, вошедшие в состав Чебоксар
Населённые пункты, упразднённые в 1940 году